Disraeli ist

 der Titel eines Films, siehe Disraeli (Film)
 eine Gemeinde in Kanada, siehe Disraeli (Québec)
 Kabinett Disraeli, mehrere Regierungen

Disraeli oder D’Israeli ist der Name folgender Personen:
 Benjamin Disraeli (1804–1881; ab 1876 1. Earl of Beaconsfield), Romanschriftsteller und britischer Premierminister
 Federico Disraelí, Pseudonym von Antonio Romera
 Isaak D’Israeli (1766–1848), englischer Schriftsteller und Literaturhistoriker, Vater Benjamin Disraelis
 D’Israeli (Comiczeichner), Pseudonym des britischen Comiczeichners Matt Brooker